Чемпіонкою 2015 року була італійка Флавія Пеннетта. Вона завершила кар'єру наприкінці 2015 року і не відстоювала свій титул. Новою чемпіонкою США стала Анджелік Кербер з Німеччини. Це її другий титул у турнірах Великого шолома.

На початку турніру на перше місце в рейтингу WTA претендували Серена Вільямс, Анджелік Кербер, Агнешка Радванська та Гарбінє Мугуруса. Мугуруса програла в другому колі, Радванська — в четвертому, Вільямс — у півфіналі. Отже, першим номером світового рейтингу стала Анджелік Кербер.

Українки 

Україну на турнірі представляли Еліна Світоліна, Леся Цуренко, Катерина Бондаренко та Катерина Козлова.

У першому колі Цуренко виграла в Ірини-Камелії Бегу, Бондаренко перемогла Сє Шувей, Світоліна впоралася із Манді Мінеллою, а Козлова програла в трьох сетах Вінус Вільямс.

У другому колі Цуренко перемогла Ван Яфань з Китаю, Світоліна впоралася з американкою Лорен Девіс, а Бондаренко вимучила перемогу в трьох сетах у Чжен Сайсай.

У третьому колі Бондаренко програла Анастасії Севастовій з Латвії, Цуренко виграла у словачки Домініки Цібулкової, а Світоліна програла чешці Петрі Квітовій.

У четвертому колі Цуренко програла Роберті Вінчі.

Сіяні гравці 
В дужках позначено раунд вибуття зі змагання.

  Серена Вільямс (півфінал)
  Анджелік Кербер (чемпіонка)
  Гарбінє Мугуруса (2 коло)
  Агнешка Радванська (4 коло)
  Симона Халеп (чвертьфінал)
  Вінус Вільямс (4 коло)
  Роберта Вінчі (чвертьфінал)
  Медісон Кіз (4 коло)
  Світлана Кузнецова (2 коло)
  Кароліна Плішкова (фінал)
  Карла Суарес Наварро (4 коло)
  Домініка Цибулькова (3 коло)
  Джоганна Конта (4 коло)
  Петра Квітова (4 коло)
  Тімеа Бачинскі (2 коло)
  Саманта Стосур (2 коло)

<ol start="17">
  Анастасія Павлюченкова (3 коло)
  Барбора Стрицова (1 коло)
  Олена Весніна (3 коло)
  Кікі Бертенс (1 коло)
  Ірина-Камелія Бегу (1 коло)
  Еліна Світоліна (3 коло)
  Дарія Касаткіна  (1 коло)
  Белінда Бенчич (3 коло)
  Каролін Гарсія (3 коло)
  Лаура Зігемунд (3 коло)
  Сара Еррані (1 коло)
  Коко Вандевей (1 коло)
  Ана Іванович (1 коло)
  Дой Місакі (1 коло)
  Тімеа Бабош (3 коло)
  Моніка Пуїг (1 коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня частина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня частина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Виноски 

Відкритий чемпіонат США з тенісу
Тур WTA 2016
2016 у тенісі